Nieuwlicht (Blokker), een voormalig klooster in de Noord-Hollandse plaats Blokker
Nieuwlicht (Utrecht), een voormalig klooster in de stad Utrecht
NieuwLicht (EO), een tv-programma van de Evangelische Omroep